Lăzureanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Lăzureanu (n. 1956), artist plastic din România
 Ionela Lăzureanu (n. 1958), sculptoriță română

Vezi și 

 laz (pl. lázuri)
 Lazuri
 Lazu
 Laz
 Listă de nume românești - litera L
 Lăzăreanu

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania